Dit is een lijst van bekende zangers en zangeressen met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia.De personen in deze lijst staan algemeen bekend als [zanger] of zangeres, omdat zij vaak hebben opgetreden en zijzelf, of de groep waarin ze zingen, een of meer hits hebben behaald. Nederlandse en Belgische zangers en zangeressen worden niet opgenomen in de algemene lijsten omdat daarvoor specifieke lijsten bestaan.

Landen

Nederland

België

Vlaanderen

Wallonië

Zangers

Pop en rock 
 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 R 

 S 

 T 

 U 

 V 

 W 

 Y 

 Z

Klassiek 
 Altzangers 

 Baritonzangers 

 Baritontenorzangers 

 Baszangers 

 Basbaritonzangers 

 Contratenorzangers 

 Sopraanzangers 

 Tenorzangers

Jazz, blues en soul

Metal

Chanson

Wereldmuziek

Gospel

Zangeressen

Pop en rock 
 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 R 

 S 

 T 

 V 

 W 

 Z

Klassiek 
 Altzangeressen

 Contra-altzangeressen

 Mezzosopraanzangeressen

 Sopraanzangeressen

Jazz, blues en soul

Metal

Chanson

Wereldmuziek

Gospel

Zie ook 
 Zangkunst

 
Zangers en zangeressen